Trinia carniolica är en flockblommig växtart som beskrevs av Anton Joseph Kerner och Erwin Emil Alfred Janchen. Trinia carniolica ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carniolica